Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier III, se dispute à Madrid du 17 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Paola Suárez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Espagne
Compétition de tennis à Madrid
Sport en Espagne en 1999
Tennis en mai 1999